Sezon (2015) był 91. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 4 kwietnia, a zakończył się 31 października 2015. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji została drużyna IFK Norrköping.

Drużyny 
W sezonie 2015 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2014 Superettan oraz zwycięzca baraży o Allsvenskan.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Allsvenskan 
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: 14. drużyna Allsvenskan - Falkenbergs FF oraz 3. drużyna Superettan - IK Sirius. Dzięki zasadzie bramek wyjazdowych lepsza okazała się pierwsza z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy 

2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2015 w Szwecji